Jewgienij Kuzniecow (1938–2005) – radziecki i rosyjski polityk
 Jewgienij Kuzniecow (ur. 1961) – rosyjski piłkarz i trener
 Jewgienij Kuzniecow (ur. 1990) – rosyjski skoczek do wody
 Jewgienij Kuzniecow (ur. 1992) – rosyjski hokeista